Łomża peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Voïvodie de Łomża, une ancienne voïvodie de 1975 à 1998 ;
 Powiat de Łomża, une powiat ;
 gmina de Łomża, une gmina ;
 Łomża, une ville dans la voïvodie de Podlachie.